Madey ist der Name von:

 Johannes Madey (1933–2012), deutscher Theologe
 John Madey (1943–2016), US-amerikanischer Physiker

Sonstiges:
 Madey Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika